"Funcție" se poate referi la:
 Funcție, un termen din matematică;
 Funcție Bessel 
 Funcție Cobb-Douglas, 
 Funcție continuă, 
 Funcție de acumulare, 
 Funcție eliptică 
 Funcție de producție, 
 Funcție de producție CES, 
 Funcție de undă, 
 Funcție de utilitate, 
 Funcție elementară.
 Funcție trigonometrică

Legături externe 
 Funcție (DEX)